Бельгард-сюр-Вальсерин:
 Бельгард-сюр-Вальсерин — коммуна во французском департаменте Эн, округа Нантюа, кантона Бельгард-сюр-Вальсерин.
 Бельгард-сюр-Вальсерин — кантон во Франции, находится в регионе Рона-Альпы. Департамент кантона — Эн.